Obiecanowo peut désigner en Pologne :

 Obiecanowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Obiecanowo, village de la voïvodie de Mazovie